Міжнародний фургон року () — щорічний конкурс, який проводиться з 1992 року в Ганновері, Німеччина. Переможців визначає журі, до складу якого входять провідні журналісти з 20 європейських країн.

Склад журі

Фургон року (Van of the Year) 
конкурс "Фургон року" в Європі проходить з 1991 року.

2009 

На 62-й Міжнародній виставці комерційних автомобілів в Ганновері були названі найкращі фургони 2009 року.

Ними стали відразу три автомобілі різних виробників: Citroën Nemo, Fiat Fiorino і Peugeot Bipper. Журі конкурсу, віддало переможцям 112 балів з 140 можливих. Машини відкривають новий, компактний клас розвізних фургонів. Всі три моделі вражають своїми невеликими розмірами: їх довжина - 3,86 м, ширина - 1,71 м і висота - 1,72 м. Радіус розвороту - всього 5 м. При цьому машини перевозять до 660 кг і мають 2,5 - кубовий вантажний відсік. Увага журі привернули також гарний дизайн і високий рівень безпеки. Особливий акцент поставлений на економічність: з дизельним двигуном в 75 л. з. автомобілі витрачають в режимі «траса-місто» всього 4,5 л на 100 км шляху.

2010 

Журі міжнародного конкурсу Van of the Year, в яке входять 23 журналіста, оголосило переможця конкурсу Van of the Year '2010. Ним став Nissan NV200 - новий «глобальний» фургон концерну. Він отримав 107 балів, на другому місці (76 балів) - IVECO EcoDaily, про який детально розповідається в цьому ж випуску. Слідом ідуть оновлений Volkswagen T5 (51 бал), Mercedes Sprinter в нових виконаннях (30 балів) і злегка модернізований Ford Transit Connect (10 балів).

Редактор рубрики Вантажівки та автобуси Федір Лапшин, який представляє в журі Росію, розставив наявні в розпорядженні у кожного члена журі 12 балів так. За п'ять балів отримали Nissan (це єдиний повністю новий фургон, що з'явився в нинішньому році) і Iveco (за поведінку на дорозі і велику кількість екологічно чистих виконань), два бали - Volkswagen.

2011-2019

Див. також 
 Вантажівка року
 Європейський автомобіль року
 Північноамериканський автомобіль і вантажівка року

Примітки

Посилання 
 Міжнародний фургон року (pl)

Автомобілі
Автомобільні премії